Годдард — англійське прізвище.
 Беверлі Годдард — британська легкоатлетка;
 Джеймс Годдард — британський плавець;
 Роберт Ґоддард — американський фізик.